The Tournament of Champions masculin 2018 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2018, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 18 au .

Le deuxième tour voit les défaites surprises du tenant du titre Karim Abdel Gawad face à Nicolas Müller, du récent finaliste du championnat du monde Marwan El Shorbagy face à Simon Rösner et du champion du monde Mohamed El Shorbagy face à Ryan Cuskelly.

Simon Rösner devient le premier joueur allemand à gagner un tournoi PSA World Series en s'imposant en finale face à Tarek Momen.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de , dotation identique à l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi des champions de squash féminin 2018
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 
 Page PSA

Masculin 2018
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2018
PSA World Series 2018